Roman Bezjak (Slovenj Gradec, 21 de fevereiro de 1989) é um futebolista profissional esloveno que atua como atacante. Atualmente, defende o Balıkesirspor.

Carreira 
Bezjak começou a carreira como profissional no Celje. Em 2016, ele foi contratado pelo  por dois milhões de euros. Bezjak atuou pelas seleções sub-18, sub-19, sub-20, sub-21 e a principal da Eslovênia.

Títulos 
 Liga Profissional Búlgara de Futebol A: 2012–13 e 2013–14
 MAXtv Prva Liga: 2015–16 (Vice-campeão) e 2016–17
 Campeonato Esloveno de Futebol: 2011–12 (Vice-campeão)
 Copa da Bulgária: 2013–14
 Super Copa da Bulgária: 2013–14 (Vice-campeão) e 2014–15

Ligações externas 
 Perfil no Soccerway
 Perfil no 90minut.pl

Futebolistas da Eslovénia
Futebolistas do PFK Ludogorets
Futebolistas do HNK Rijeka
Futebolistas do SV Darmstadt 98
Futebolistas do Jagiellonia Białystok
Futebolistas do Athletikos Podosferikos Omilos Ellinon Lefkosias
Jogadores da Seleção Eslovena de Futebol